Турово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Турово — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Польша 
 Турово — деревня в Варминско-Мазурском воеводстве

Россия 
 Турово — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Турово — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Турово — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Турово — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Турово — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Турово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Турово — село в Абанском районе Красноярского края.
 Турово — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Турово — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Турово — деревня в Истринском районе Московской области.
 Турово — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Турово — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Турово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Турово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Турово — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Турово — село в Ряжском районе Рязанской области.
 Турово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Турово — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Турово — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Турово — село в Кашинском городском округе Тверской области. 
 Турово — исчезнувшее село Торопецкого района Тверской области.
 Турово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Турово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Турово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Украина 
 Турово — село в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Турово — село в Золочевском районе Харьковской области.
 Турово — село в Семёновском районе Черниговской области.

См. также 
 Верхнее Турово
 Нижнее Турово